Jméno Robert Hunter nosí více osobností:

 Robert Hunter (guvernér) (1664/1666–1734), americký politik
 Robert Hunter (golfista) (1886–1971), americký golfista, olympijský vítěz
 Robert Hunter, baron Hunter z Newingtonu (1915–1994), britský lékař 
 Robert Hunter (politik) (1941–2005), kanadský politik 
 Robert Hunter (novinář) (1941–2005), kanadský novinář
 Robert Hunter (1941–2019), americký básník a textař
 Robert Hunter (rapper) (1975–2011), australský rapper
 Robert Hunter (cyklista) (* 1977), jihoafrický cyklista
 Robert Mercer Taliaferro Hunter (1809–1887), americký politik